John Forsyth (1780-1841) politico statunitense
John Forsyth Junior (1812-1877) editore statunitense
John Forsyth (.... – ....) reverendo e inventore scozzese

Pagine correlate 
John Forsythe (1918-2010) attore statunitense